Ål kan avse:

Zoologi 
 Ålartade fiskar, ordningen Anguilliformes som tillhör klassen benfiskar med talrika, arter i söt- och saltvatten över hela jorden
 Ålfiskar, familjen sötvattensålar Anguillidae och dess enda släkte Anguilla
 Europeisk ål (Anguilla anguilla), långsträckt fisk ofta benämnd enbart ål
 Ål (djurfärg), markant avvikande färgstråk på ryggen hos vissa däggdjur, exempelvis häst

Gastronomi 
 Rökt ål, en maträtt

Geografi

Norge

 Åls kommun, Norge – en kommun i Buskerud fylke 
 Ål i Hallingdal – huvudort i Åls kommun

Sverige

Dalarna

 Åls socken – socken i Dalarna
 Åls landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län
 Åhls församling – en församling i Falu-Nedansiljans kontrakt i Västerås stift 
 Åls kyrka –  en kyrkobyggnad i Insjön
 Åls distrikt – ett distrikt i Leksands kommun och Dalarnas län
 Ålbyn – tidigare namn på Insjön, Leksands kommun

Östergötland
Åls stenhus – medeltida borgruin i Östergötland